Az Allsvenskan 2001-es szezonja volt a bajnokság hetvenhetedik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Hammarby IF lett. Ez volt a klub első és eddig egyetlen bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Nézőszámok

Góllövőlista

Források

Nyomtatott
 
 
 

Internetes
 
 
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag